

Населені пункти та їхні частини

 Козя Воля (Козя-Воля) — село в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Козя-Воля — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Козя-Воля — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Козя-Воля — частина села Ліпіни в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки